De eerste editie van het Afrikaans kampioenschap hockey voor vrouwen werd in 1990 gehouden in het Zimbabwaanse Harare. Het toernooi met 5 deelnemers werd gehouden van 13 tot en met 19 augustus. Het gastland won.

Wedstrijden

Eindrangschikking

Hockey in 1990
Afrikaans kampioenschap hockey
Sportevenement in Zimbabwe
Sport in Harare